Жуковцы — название населённых пунктов на Украины:

 Жуковцы — село в Жмеринском районе Винницкой области.
 Жуковцы — село в Обуховском районе Киевской области.
 Жуковцы — село в Зборовском районе Тернопольской области.
 Жуковцы — село в Лановецком районе Тернопольской области.